L'espressione Rivoluzione batava (in olandese Bataafse Revolutie) si riferisce a due complessi sconvolgimenti politici, che segnarono la fine della Repubblica delle Sette Province Unite, alla fine del XVIII secolo.  Si distinguono:

Prima Rivoluzione batava
Seconda Rivoluzione batava

Nei Paesi Bassi la Seconda Rivoluzione è, a volte, ricordata (insieme al Regno d'Olanda ed ai tre anni della annessione al Primo Impero francese) come Periodo Franco-Bataviano (1795-1813).